Der har historisk fandtes to adelige polske familier med efternavnet Wróblewski:

 Huset Wróblewski (Ślepowron)
 Huset Wróblewski (Lubicz)